Laserpitium capense är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg. Laserpitium capense ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
capense